Pink (« rose » en anglais) peut faire référence à :

Nom de famille 
 Ariel Pink (1978-), musicien américain ;
 Arthur Pink (1886-1952), pasteur et écrivain puritain britannique
 Bonnie Pink (1973-), chanteuse japonaise
 Daniel Pink (1964-), journaliste et auteur américain ;
 Lady Pink (1964-), de son vrai nom Sandra Fabara, pionnière du graffiti à New York ;
 Olive Pink (1884-1975), artiste australienne.

Cinéma 
 Pink, film dramatique sud-coréen écrit et réalisé par Jeon Soo-il, sorti en 2011.
 Pink, film indien réalisé par Aniruddha Roy Chowdhury, sorti en 2016.
 M. Pink, surnom donné à Steve Buscemi dans le film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino

Musique 
 P!nk, chanteuse américaine de pop rock
 Pink Lady, duo pop féminin japonais, de 1976 à 1981
 Pink Floyd, groupe de rock progressif britannique
 Pink, nom donné au personnage du double album The Wall du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd, également personnage principal du film homonyme.
 Pink, extrait de l'album Nine Lives sorti en 1997.
 Pink, album de l'artiste Four Tet sortit en 2012 sur son label Text Records.

Littérature 
 Pink, Les pirates de la pluie, manga d’Akira Toriyama (1982)
 Pink, manga de Kyōko Okazaki (1993)
 Pink, roman de Gus Van Sant

Toponymes 
 Lac Pink, lac méromictique dans le parc de la Gatineau, au Québec, au Canada, qui tire son nom d’une famille irlandaise
 Pink (Oklahoma), ville de l’Oklahoma, aux États-Unis

Chaînes de télévision 
 Pink TV, chaîne de télévision française à péage qui ciblait un public homosexuel et gay-friendly
 Pink, réseau serbe de chaînes télévisées de divertissement

 Divers 
 Pink Lady'', une variété de pomme

Homonymie de patronyme